Niemcy:
 Sandhausen – dzielnica Delmenhorst
 Sandhausen – dzielnica Osterholz-Scharmbeck
 Sandhausen – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rhein-Neckar